Meeting Grand Prix IAAF de Dakar 2010 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 24 kwietnia w stolicy Senegalu Dakarze. Były to drugie zawody, debiutującego w sezonie 2010, cyklu World Challenge Meetings.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 Pełne wyniki zawodów w bazie IAAF 
 Rezultaty w bazie tilastopaja.org 

2010 w Afryce
2010 w lekkoatletyce
2010